Doors steht für:
 die Rockband The Doors
 The Doors (Album), ein Album dieser Band
 The Doors (Film), einen Film über diese Band

DOORS steht für:
 DOORS, eine Anforderungsmanagement-Software 

Siehe auch:
 The Doors of Perception, dt.: Die Pforten der Wahrnehmung, ein Essay von Aldous Huxley